Norden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Norden Township (Minnesota)
 Norden Township (North Dakota)
 Norden Township (Deuel County, South Dakota)
 Norden Township (Hamlin County, South Dakota)